Aranuka kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Aranuka (Tabiteuea), obebodd ö i Gilbertöarna, 
 Aranuka, bebodd ö i Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar